Puce de mer peut faire référence à :
 Talitrus saltator, un petit crustacé sauteur qui vit en bordure de mer ;
 SP-500, des sous-marins mis en place durant les expéditions de l'Équipe Cousteau.